Антонио Агилар има више значења:

 Антонио Агилар (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Антонио Агилар (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику